Piconi o calcioni – specialità gastronomica delle Marche
 Giovanni Piconi – mafioso italiano